Борщёвка — деревня в Урицком районе Орловской области, России.

Входит в состав Городищенского сельского поселения.

География 
Расположена на правом берегу реки Цон; граничит на западе с селом Муравлёво и на востоке — с деревней Белолунино.
  
Из Муравлёво в Борщёвку заходит автомобильная дорога, образующая улицу Успенскую.

Население

Примечания

Ссылки 
 Борщёвка (деревня)
 Борщёвка
 Борщевка

Населённые пункты Урицкого района (Орловская область)